Вайльхайм (Баден) — коммуна в Германии.
 Вайльхайм-ин-Обербайерн — город в Германии.
 Вайльхайм-ан-дер-Текк — город в Германии.